

Мхово — село в гміні Пшасниш Пшасниського повіту Мазовецького воєводства
 Мхово — село в гміні Баб'як Кольського повіту Великопольського воєводства